Oakleigh bezeichnet
 den Oakleigh Garden Historic District mit dem
 Oakleigh Historic Complex in Mobile, US-Bundesstaat Alabama
 Oakleigh (Neuseeland), Ortschaft in der neuseeländischen Region Northland
 Oakleigh (Victoria), Vorort von Melbourne in Australien
 Oakleigh, früherer Name von Las Juntas (Kalifornien)

Siehe auch:
 Oakley